Prinsesse Alexandra kan referere til følgende personer:

 Prinsesse Alexandra af Danmark (1844-1925) – gift med Edvard 7. af Det Forenede Kongerige.
 Prinsesse Alexandra af Grækenland (1870-1891) – gift med Storfyrst Paul af Rusland
 Prinsesse Alexandra af Grækenland (1921-1993) – gift med Peter 2. af Jugoslavien.
 Grevinde Alexandra af Frederiksborg (født 1964) – Prinsesse Alexandra i perioden 1995-2007, tidligere gift med Prins Joachim af Danmark.
 Prinsesse Alexandra af Berleburg (født 1970) – datter af Prinsesse Benedikte af Danmark.
 Prinsesse Alexandra af Luxembourg (født 1991) – datter af Storhertug Henri af Luxembourg.
 Prinsesse Alexandra af Hannover (født 1999) – datter af prins Ernst August 5. af Hannover og prinsesse Caroline af Monaco